Bombardopolis kan syfta på:

Haiti 

 Bombardopolis (kommun), Nord-Ouest, 
 Bombardopolis (ort), Nord-Ouest,